Diana Iovanovici-Șoșoacă () este o avocată română, senatoare în legislatura 2020-2024, afiliată partidului S.O.S. România. Este cunoscută pentru mesajele ei anti-vacciniste, anti-europene și pro-ruse. În 2021 a fost exclusă din partidul AUR din motive de indisciplină .

Familia 
Diana Șoșoacă este căsătorită cu Dumitru-Silvestru Șoșoacă și are doi copii . Aceasta a mai avut două mariaje anterioare.

Viața 
Diana Șoșoacă  a declarat că este originară din Macedonia, din Skopie, unde sunt bunicii ei paterni. Diana Șoșoacă  are o experiență  îndelungată în domeniul avocaturii și a absolvit un master în Dreptul afacerilor. A fost consilier personal pe probleme juridice al ministrului delegat pentru comerț, Eugen Dijmărescu. Pentru o scurtă perioadă lucrat în Canada la Ministerul Justiției, dar a ales să se întoarcă în țară .

Controverse
Senatoarea a fost exclusă din grupul parlamentar al partidului AUR pe data de 10 februarie 2021. La acel moment, Ninel Peia, președintele Partidului Neamului Românesc, a declarat că Șoșoacă ar fi fost aleasă pe listele AUR din partea primului partid, pe baza unui protocol semnat între cele două partide pe 20 octombrie 2020, valabil până pe 7 ianuarie 2021. Senatorii partidului AUR Claudiu Târziu și Sorin Lavric au propus excluderea pentru că Șoșoacă nu urma strategia partidului.

în aprilie 2021 a cerut scuze ambasadei Rusiei pentru că în timpul unui protest a fost afișat un bannere amintind de masacrul de la Fântâna Abă din 1941 în care trupele sovietice au ucis mii de români care încercau să treacă din URSS în România  . După un an, în aprilie 2022, în timpul războiului din Ucraina, aceasta a acuzat că ucrainenii i-au omorât pe români la Fântâna Albă. O afirmație considerată a fi propagandă pro-rusă . 

Pe 12 decembrie 2021, Șoșoacă a fost acuzată de postul italian de televiziune Rai 1 că ar fi sechestrat-o pe cunoscuta jurnalistă Lucia Goracci în urma unui interviu care includea câteva întrebări despre pandemia de COVID-19 pe care Șoșoacă le considera incomode. Ulterior, jurnalista a fost arestată sub acuzații nefondate de furt și încălcare de drept făcute de senatoare, iar Goracci a fost eliberată doar în urma intervenției ambasadei Italiei în România. Conform declarațiilor senatoarei, situația ar fi degenerat după ce echipa de jurnaliști ar fi refuzat să respecte condițiile prestabilite pentru interviu, ridicând, prin refuzul legitimării, suspiciuni cu privire la identitatea lor.

În aprilie 2022, Diana Șoșoacă, împreună cu alți trei deputați, a mers la ambasada Rusiei din București pentru a-i prezenta ambasadorului poziția de neutralitate a României în războiul declanșat de Rusia după invadarea Ucrainei și pentru a propune începerea negocierilor de pace în cadrul neutral al României.  Această acțiune a fost criticată și este în contrast cu poziția oficială a României cu privire la războiul din Ucraina.

Note

Legături externe

 Diana Sosoaca isi achizitioneaza arma Publicat de digi.ro pe 16 aprilie 2021

 Diana Șoșoacă „poartă” pe umeri puternica istorie a familiei ei. Din ce neam se trage controversata senatoare Publicat de ciao.ro pe 27 ianuarie 2021
 “Sunt un avocat foarte bun care muncește foarte mult și învață mereu” – interviu cu avocatul DIANA-IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ

Nașteri în 1975
Nașteri pe 13 noiembrie
Bucureșteni
Politicieni români în viață
Avocați români
Politiciene române din secolul al XXI-lea
Membri ai Alianței pentru Unirea Românilor
Senatori români 2020-2024